El Torneig de Rio de Janeiro 2022, també conegut com a Rio Open 2022, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La vuitena edició del torneig es va disputar entre el 14 i el 20 de febrer del 2022 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

L'espanyol Carlos Alcaraz va esdevenir el tennista més jove en guanyar un torneig de les sèries 500 amb només 18 anys.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022